235999 Bucciantini, un asteroide.
Marco Bucciantini, giornalista, scrittore e opinionista italiano.
Massimo Bucciantini, storico italiano.